Tige ist der Name von:

 Ferdinand Graf Tige (1719–1811), österreichischer General der Kavallerie und Präsident des Hofkriegsrates
 Franz Karl Graf Tige (1754–1816), österreichischer Generalmajor
 Tige (Adelsgeschlecht), Lothringen

Siehe auch:
 Tiege
 Tighe